Сокулка:

 Сокулка — город в Польше, входит в Подляское воеводство, Сокульский повят.
 Сокулка — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Сокульский повят, Подляское воеводство.